Skogböle kan syfta på:

 by med järnvägshållplats i Pojo kommun Nyland, fi.: Kuovila
 by i Pargas stad